Mangal steht für:
 Mangal (Stamm), ein Stamm der Paschtunen
 Mangal (Nika), eine Ortschaft im afghanischen Bezirk Nika
 Mangal (Kochgerät), ein in turksprachigen Ländern, Kaukasus und Osteuropa verbreiteter Holzkohlegrill zum Garen von Schaschlik

Mangal ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Mangal (Datu von Mactan), Oberhaupt der Insel Mactan, Vater des philippinischen Nationalhelden Lapu-Lapu
 Mangal (Sänger), afghanischer Sänger
 Habib Mangal (* 1946), afghanischer Politiker
 Mina Mangal (gest. 2019), afghanische Journalistin, Frauenrechtlerin und Mordopfer
 Munir Mangal (1950–2020), afghanischer General und Politiker
 Nowroz Mangal (* 1984), afghanischer Cricketspieler